Те́ртий (при рождении Тере́нтий) Степа́нович Борноволо́ков (1764 — ) — учёный-химик, член-корреспондент Академии Наук, юрист, вологодский губернский прокурор, погиб при крушении шлюпа «Нева» у мыса Эджком на Крузовом острове.

C 26 января 1811 г. действительный член ВОЛСНХ.

Семья 
Происходит из дворянского рода Борноволоковых. Мать Анна Васильевна принадлежала к роду Молчановых. Жена — Мария Сергеевна, дочь собирателя церковных древностей, составителя словаря русских святых Сергея Петровича Соковнина. Одна из дочерей Тертия Борноволокова Татьяна была замужем за штурманом Андреем Ильичом Хлебниковым, участником инцидента Головнина в 1811—1813 гг. и была инспектрисой Института глухонемых в Санкт-Петербурге.

Назначение в Российско-Американскую компанию 
А. А. Баранов неоднократно обращался в Главное правление РАК с просьбой о замене его на посту правителя. Посланный ему в заместители коллежский асессор Кох умер в Петропавловске 25 января 1811 г. Тертий Борноволоков был назначен заместителем Баранова в 1812 г. Не заходя в Кадьяк к месту службы, Борноволоков на шлюпе «Нева» направился напрямую в Ново-Архангельск, где при сильном шторме в январе 1813 года погиб.

В Адрес-календаре на 1814 год, составленном не ранее середины 1813 года, на острове Кадьяке числилась контора Главного правителя Российско-Американской компании Александра Баранова, а также «главное российское заселение при Петропавловской гавани», при этом товарищем главного правителя на Кадьяке числился Тертий (Терентий) Борноволоков, а к порту были приписаны отставной штурман Калинин и лейтенант Подушкин,— все трое погибшие по пути в Ново-Архангельск ещё в январе 1813 года, что говорит об очень низкой скорости передачи информации из этого региона в центр и обратно в начале XIX века.

Только в 1818 г. А. А. Баранова сменил лейтенант С. М. Яновский во время посещения Ново-Архангельска кораблем «Кутузов».

Гибель 
На каменистом побережье у западного подножия вулкана Эджком в январе 1813 года потерпел крушение корабль «Нева» Русско-Американской компании, направлявшийся в Ново-Архангельск. Из 124 находившихся на борту человек (49 членов экипажа, 15 служащих, 56 промышленников и 4 женщины и дочери) спаслось лишь 25 человек, которых на берегу взяли в плен тлингиты. Двоим членам экипажа удалось бежать из плена и добраться до Ново-Архангельска, откуда правитель конторы Иван Кусков отправил вооружённый отряд. В результате число спасшихся и добравшихся до пункта назначения составило 6 человек. Тертий Борноволоков выжил после крушения, его видели живым в воде, но погиб от ударов волнами о скалы.

В 1813 г., на момент гибели, Тертий Борноволоков владел в усадьбе Носково Буйского уезда 14 душами мужского пола, в деревне Павлыгино Макарьевского уезда — 30 душами, в усадьбе Кистеге Галичского уезда — 33 душами.

Труды 
 Изобличенный Вольтер (1792). Перевод, посвящён Николаю Дурново, один экземпляр подарен автором священнику села Захарьино (Богословское в Захарьине) Даниловского уезда Алексею Никольскому.
 Отцовский подарок дочери при вступлении её в свет (1808) и Советы семидесятилетней бабки внуке (1809). В первом издании сообщались важнейшие правила «общественной жизни» и христианской религии; во втором (он служил продолжением первого) этот сюжет подробно развивался. Особенно обстоятельно характеризовались «общие и нужнейшие правила господствования над людьми» (то есть крепостными). По мнению Борноволокова, «люди, нам подданные, содержатся в границах обязанности их и принуждаются к исполнению должностей их не жестокостию и тиранством, паче снисхождением, благосклонностию и в необходимых токмо самых крайних случаях благоразумною и хладнокровием управляемою строгостию». В подтверждение этой весьма умеренной точки зрения приводились выразительные зарисовки помещичьего быта, составлявшие своего рода «беллетристический раздел» этого дидактического трактата.
 Хозяйственные замечания по Вологодской губернии // Труды Вольного экономического общества. 1809. Т. 61. С. 96-102.
 Записки о Доманите, горном масле и каменном угле, находящихся в Вологодской губернии в Яренском округе при реках Выме и Ухте с присовокуплении правил, как из Доманита приготовлять карандаши или черный мел // Труды Вольного экономического общества. 1809. Т. 61. С. 103—115.
 О составлении краски для крашения деревянных кровель, которая дешевле обыкновенной масляной краски и в некотором отношении имеет перед нею преимущество // Труды Вольного экономического общества. 1810. Т. 62. С. 237—244.
 Описание брусяных гор Печорской и Войской, находящихся в Вологодской губернии в Усть-Сысольском округе // Технологический журнал. 1809. Т. 6. Ч. П. С. 135—140.
 О сохранении птичьих чучел и насекомых // Технологический журнал. 1809. Т. 6. Ч. II. С. 96-110.
 О Доманите или вологодском слюдянистом сланце (шифере) // Технологический журнал. 1809. Т. 6. Ч. П. С. 111—118.
 О приготовлении из Доманита черного мела или карандаша для рисования // Технологический журнал. 1809. Т. 6. Ч. II. С. 118—122.
 О камнях, падающих из атмосферы // Технологический журнал. 1811. Т. 8. Ч. IV. С. 101—145**.
 О Доманите или Вологодском битуминозном сланце // Mémoires de la Société impériale des Naturalistes de Moscou. 1812. Т. 3. С. 299—302.
 Описание Окаменелого или Окаменевшего дерева // Архив АН СССР. Ф. I. Оп. III. 1809. № 58. Л. I.
 Стол красного дерева, прямоугольный, с одним ящиком, в столешнице под стеклом акварель с изображением географической и игральных карт, страниц с русским, славянским, немецким и французским текстами, силуэтом Вольтера и надписью: «рисовал Тертий Борноволоков 1795-го года». В собрании Эрмитажа.

Литература 
 Ельчанинов И. Н. Материалы для генеалогии ярославского дворянства. — Ярославль, 1913. — Т.2. — С.254.
 Берх В. Н. Описание несчастного кораблекрушения фрегата Российско-Американской компании «Невы», последовавшего близ берегов Ново-Архангельского порта. — СПб., 1817.
 Тихменев П. А. Историческое обозрение образования Российско-американской компании и действия её до настоящего времени. — СПб., 1861.- Т.I. — С.231-232, 242.
 Кострин К. В. Забытый русский учёный Тертий Борноволоков // Летопись Севера. — М. : Мысль, 1964. — Т. 4. — С.128-142.
 Кострин К. В. Глубокие корни. — Уфа, 1971.
 Заборов П. Р.  // Словарь русских писателей XVIII века. — Л. : Наука, 1988. — Вып. 1. — С. 122—123.
 Подольный И. А. Забытое имя в русской истории // Изобретатель и рационализатор. — М.,1987. — № 2. — С.30-32.
 Подольный И. А. Прокурор-химик, или Жизнь, как недописанная страница // Химия в школе. — М., 1991. — № 6. — С.19-22.
 Подольный И. А. Вологодский прокурор Т. С. Борноволоков // Вологда : Историко-краеведческий альманах. — Вологда : изд-во ВГПИ «Русь», 1994. — Вып. 1. — С. 76-85.
 Подольный И. А., Коновалов Ф. Я. Борноволоков Тертий Степанович // Выдающиеся вологжане : Биографические очерки / Ред. совет «Вологодская энциклопеция». — Вологда : ВГПУ, издательство «Русь», 2005. — С.155-158. — ISBN 5-87822-271-X.

Примечания

Ссылки 
 

Учёные по алфавиту
Химики по алфавиту
Химики России
Юристы XIX века
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Родившиеся в Костромской губернии